Die Abkürzung UNEF steht für:

 Unified Extra Fine Thread, vereinheitlichtes Extrafeingewinde, siehe Unified Thread Standard
 Union nationale des étudiants de France – größter und ältester Studentenverband in Frankreich
 United Nations Emergency Force – frühere UN-Friedensmission im Nahen Osten

UNEF